Wiskaczan gruby (Lagostomus crassus) – wymarły gatunek gryzonia z rodziny szynszylowatych, z rodzaju wiskaczan (Lagostomus). Jedyne kopalne ślady występowania gatunku – pojedynczą czaszkę – odkryto w południowej części Peru.

Przypisy 

Szynszylowate
Wymarłe ssaki Ameryki Południowej
Wymarłe ssaki holocenu
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1910 roku